Larry Johnson može se odnositi na: 
Larry Johnson (košarkaš, 1954.)
Larry Johnson (košarkaš, 1969.)